«Записки о кошачьем городе» () — сатирический памфлет Лао Шэ, одно из наиболее популярных произведений писателя, переведённых на русский язык. Может рассматриваться как антиутопия. Опубликован в 1932 году.

«Записки о кошачьем городе», изданные как самостоятельная книга в 1933 году, можно считать образом китайского общества 30-х годов XX века. В это время Китай переживал период «смутного времени». В стране бушует гражданская война: Гоминьдан проводит политику террора в отношении всех своих противников, и прежде всего против созданных под руководством КПК отрядов Красной армии Китая. Создано оппозиционное Временное центральное правительство Китайской Советской республики. Трагедию гражданской войны усиливает оккупация Японией Северо-Восточного Китая и создание там марионеточного государства во главе с последним императором цинской династии (отрекшимся от престола в 1912 году). Разглядеть в этом водовороте событий контуры «Кошачьего города» мог лишь человек, обладающий аналитическим умом и колоссальной художественной интуицией.

Сюжет 
Действие происходит на Марсе, где будто бы существует цивилизация существ, внешне напоминающих кошек. Главный герой-землянин, вооружённый пистолетом и спичками, оказывается обладателем самого мощного оружия в кошачьем мире. Кошачий город — столица государства, кичащегося своей древней историей, поэзией и культурой, однако пришедшего в сильнейший упадок вследствие выращивания «дурманных» деревьев и растления правящей элиты. В результате в кошачьем государстве, куда попал рассказчик, к примеру, наступила всеобщая грамотность (вследствие однодневного пребывания в школе-университете), войска не защищают народ, а грабят людей, их немного сдерживает лишь страх перед иностранцами-сторожами.

См. также 
 Красная звезда (роман)

Литература 
Лао Шэ. Записки о Кошачьем городе // «Библиотека современной фантастики». Т. 23 (Антология)/ Пер. с кит. В. Семанова — М: Молодая гвардия, 1972. — С. 149—269.

Ссылки 
 

Сатирические романы
Фантастические романы
Романы-антиутопии
Романы 1932 года
Романы на китайском языке
Записки о кошачьем городе
Литература о Марсе
Романы Китая